Muški rukometni olimpijski turnir 2004. odigrao se od 14. do 29. kolovoza. Branitelj naslova bila je Rusija.

Glavni turnir

Skupina A 

14. kolovoza 2004.

16. kolovoza 2004.

18. kolovoza 2004.

20. kolovoza 2004.

22. kolovoza 2004.

Skupina B 

14. kolovoza 2004.

16. kolovoza 2004.

18. kolovoza 2004.

20. kolovoza 2004.

22. kolovoza 2004.

Izbacivanje 

M